Castelões (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Castelões (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Castelões (Tondela), een plaats in de Portugese gemeente Tondela
 Castelões (Vale de Cambra), een plaats in de Portugese gemeente Vale de Cambra
 Castelões (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão